Występy w europejskich pucharach szwajcarskiego klubu piłkarskiego FC Lausanne-Sport.

Wykaz spotkań pucharowych

1955−2000

2001−2020

Bibliografia

 

FC Lausanne-Sport
Szwajcarskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach